

Zmarli 
 Tiglat-Pileser I - władca Asyrii

XI wiek p.n.e.